element techniczny unoszący się na cieczy (np. wodzie), spotykany np. w gaźniku lub w spłuczce toaletowej
 pływak – element sprzętu gaśniczego
 pływak (lotnictwo)
 pływak (pływaczka) – osoba uprawiająca pływanie
 Pływak i Pływaczka Roku
 pływakowate
 pływak (Dytiscus) – rodzaj chrząszczy z rodziny pływakowatych
 pływak żółtobrzeżek
 pływak szerokobrzeżek
 pływak lapoński
 Pływak (film)

Zobacz też